You Nasty — дев'ятий студійний альбом американського репера Too Short, виданий лейблом Jive Records 12 вересня 2000 р. Виконавчий продюсер: Too Short. Реліз присвячено пам'яті репера Rappin' Ron, який загинув 14 грудня 1996 в автомобільній аварії.

У записі платівки взяли участь E-40, Chyna та ін. Альбом посів 12-ту сходинку чарту Billboard 200 та 4-те місце чарту Top R&B/Hip-Hop Albums. RIAA надала релізу золотий статус.

Список пісень

Чартові позиції

Альбому

Синглів 
«2 Bitches»

«You Nasty»

Посилання 

Музичні альбоми 2000
Альбоми Too Short
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми